Richard Thomas, ammiraglio inglese (1932-1998)
Richard Thomas, attore statunitense (1951- )
Richard Thomas, zoologo statunitense (1938- )